Chester hace referencia a varios artículos:

Lugares
Chester, Inglaterra
Biblioteca Chester Beatty
Chester Square

En Estados Unidos
Chester-Chester Depot, Vermont;
Chester (Arkansas)
Chester (California)
Chester (Carolina del Sur)
Chester (Connecticut)
Chester (Dakota del Sur)
Chester (Georgia)
Chester (Illinois)
Chester (Iowa)
Chester (Maine)
Chester (Maryland)
Chester (Massachusetts)
Chester (condado de Hampden, Massachusetts)
Chester (Montana)
Chester (Nebraska)
Chester (Nueva Jersey)
Chester (Nueva York)
Chester (Nuevo Hampshire)
Chester (Oklahoma)
Chester (Pensilvania)
Chester (Texas)
Chester (Vermont)
Chester (Virginia)
Chester (Virginia Occidental)
Chester (Wisconsin)
Chester Center, Connecticut;
Chester Gap (Virginia)
Chester Heights, Pensilvania;
Chester Hill, Pensilvania.

Personas
Chester A. Arthur
Chester Arthur Arnold, paleobotánico;
Chester Barnard
Chester Bennington, cantante;
Chester Brown
Chester Carlson, inventor de la electrofotografía;
Chester Crocker
Chester Dewey, botánico;
Chester Gould
Chester Himes, escritor afroamericano;
Chester Kallman
Chester Krause, numismático;
Chester Morris
Chester Nimitz
Chester Phillips, personaje ficticio de Marvel cómics;
Chester Starr, autoridad en historia antigua;
Chester Thompson

Además
Chester City Football Club
Chester Football Club
Chester & Lester, álbum de estudio por Chet Atkins y Les Paul
Conde de Chester, otro título del príncipe de Gales
F. D. C. Willard